Alexandre Ferrini (né en 1989), réalisateur de films-documentaires et un vidéaste français ;
 Contardo Ferrini (1859-1902), universitaire italien, tertiaire franciscain ;
 Franco Ferrini (né en 1944), réalisateur et scénariste italien ;
 Giorgio Ferrini (1939-1976), footballeur italien ;
 Giovan Battista Ferrini (v.1601-1674), compositeur, organiste et claveciniste italien ;
 Giovanni Ferrini (avant 1700-1758), facteur italien de clavecins et piano-forte ;
 Maurizio Ferrini (né en 1953), acteur, écrivain et humoriste italien ;
 Sante Ferrini, alias Folgorite, (1874-1939), anarchiste individualiste italien.

Autres usages 
 (10584) Ferrini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Stade Giorgio-Ferrini,  stade omnisports italien situé à Trieste.